Die Saison 2010/11 war die 18. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 89. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 24. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 9. Oktober 2010 und endete am 17. Mai 2011 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 11. Juni 2011.

Als Titelverteidiger startete Cholet Basket in die Saison, die auch in der EuroLeague 2010/11 antraten. Im Eurocup 2010/11 wurde die Liga durch Chorale Roanne Basket, ASVEL Lyon-Villeurbanne und Le Mans Sarthe Basket vertreten.

Aufsteiger zur Saison 2010/11 waren Limoges CSP und ÉB Pau-Lacq-Orthez.

Französischer Meister wurde SLUC Nancy Basket, die sich im Finalspiel gegen Titelverteidiger Cholet Basket mit 76:74 durchsetzen konnten.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2010/11 
Viertel- und Halbfinale wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Das Finale wurde als einzelnes Spiel ausgetragen und fand am 11. Juni 2011 im Palais Omnisports de Paris-Bercy statt.

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2010/11
Basketballsaison 2010/11